La superfamilia Pentatomoidea comprende insectos del suborden Heteroptera de  Hemiptera. Al igual que otros hemípteros tienen piezas bucales chupadoras.

Incluye alrededor de 7.000 especies en 14 o 15 familias.

Descripción
Los Pentatomoidea se caracterizan por tener un escutelo bien desarrollado (la extensión endurecida del tórax sobre el abdomen). Puede tener forma triangular o semielíptica. Generalmente tienen antenas de cinco segmentos. Los tarsos generalmente tienen dos o tres segmentos.

Tienen glándulas en el tórax entre el primer y el segundo par de patas que producen un olor desagradable usado como defensa contra predadores. A veces lo emiten cuando el observador los recoge en sus manos. La ninfa es similar al adulto, más pequeña y sin alas y con glándulas. Ninfas y adultos tienen piezas bucales perforadoras que usan para succionar la savia de las plantas, aunque algunos (subfamilia Asopinae) se alimentan de otros insectos. Cuando se reúnen en grandes grupos pueden constituir serias plagas. 

Algunas especies de la superfamilia Coreoidea se asemejan superficialmente a los miembros de este grupo.

Familias
Estas familias están clasificadas en Pentatomoidea:

Acanthosomatidae  –  con 46 géneros y 184 especies distribuidos en todo el mundo
Canopidae  – solamente en la Zona Neotropical
Corimelaenidae  incluye la antigua familia o subfamilia Thyreocorinae  – son pequeños, ovales y negros
Cydnidae  – Con 120 géneros y 765 especies en todo el mundo.
Dinidoridae  – se encuentra en zonas tropicales de Asia, África, Australia y América del Sur, con 16 géneros y aproximadamente 65 especies
Lestoniidae  – Insectos pequeños, redondeados de aspecto similar a los escarabajos crisomélidos, con un solo género y dos especies, endémico de Australia
Megarididae  – Con un solo género (Megaris) con 16 especies, insectos pequeños, globulares de América Central
Parastrachiidae  – Insectos brillantes rojos y negros que poseed comportamiento maternal en el cuidado de los huevos. Con sólo dos géneros: Dismegistus (África) y Parastrachia (Asia Oriental).
Pentatomidae  – Muchos son conocidos como chinches o chinches hediondas. Es la familia más grande de Pentatomoidea, con alrededor de 900 géneros y más de 4.700 especies.
Phloeidae – Insectos grandes, manchados de marrón y chatos que se encuentran solamente en la Zona Neotropical. Contiene dos géneros con 3 especies. Presentan marcado comportamiento maternal.
Plataspidae – En Asia, particularmente en Asia Oriental, aunque algunas especies de Coptosoma ocurren en Paleártico. Son herbívoros, de forma redondeada. Con 59 géneros y 560 especies. 
Scutelleridae – Con 81 géneros y alrededor de 450 especies.
Tessaratomidae – Son de gran tamaño. Con 55 géneros y 240 especies distribuidos globalmente (especialmente en los trópicos del Viejo Mundo). 
Thaumastellidae – Insectos pequeños, se los encuentra bajo las rocas, en África tropical y en el Oriente Medio. Contiene un solo género con tres especies. Es incierto si pertenecen en la superfamilia Pentatomoidea.
Urostylididae – Con aproximadamente 11 géneros y 1700 especies. Se los encuentra en Asia Oriental y Sur. (including Korea).

Filogenia
El árbol filogenético de Pentatomoidea según Grazia et al. (2008).

Referencias

Enlaces externos
 Stink Bug Fact Sheet National Pest Management Association

Pentatomomorpha